Blackout – rozległa awaria zasilania

Zespoły 
 Blackout – polski zespół bigbitowy
 The Blackout – zespół post-hardcore'owy pochodzący z południowej Walii

Single i albumy 
 Blackout – singiel Milk Inc.
 Blackout – album zespołu Blackout
 Blackout – album Britney Spears wydany w roku 2007
 Blackout – album grupy (hed) P.E
 Blackout – album zespołu Scorpions z 1982 roku
 Blackout – album Kartkyego z 2018 roku
 Blackout! – debiutancki album duetu Method Man & Redman wydany w 1999 roku
 Blackout! 2 – drugi album duetu Method Man & Redman wydany w 2009 roku
Blackout – singiel promocyjny grupy Linkin Park

Film i telewizja 
 Blackout (2008) – amerykański film którego akcja osadzona jest w trakcie blackoutu na północy USA z 14 sierpnia 2003 
 Blackout (2007) – amerykański film z gatunku horror o grupie ludzi uwięzionych w windzie
 Blackout (2008) – fiński film z gatunku thriller o mężczyźnie cierpiacym na amnezję wskutek postrzału w głowę
 Blackout – fikcyjna postać, jeden z Deceptikonów w serii Transformers

Inne 
 Blackout – najczarniejszy scenariusz z możliwych, książka autorstwa Marc Elsberg
 Blackout – forma protestu medialnego, polegająca na wyświetlaniu czarnego ekranu, ewentualnie wraz z krótkim komunikatem objaśniającym (zob. np. „media bez wyboru”).

Zobacz też 
 Black-out – zjawisko odpływu krwi z mózgu występujące przy dużych przeciążeniach